Восточный регион () — один из пяти регионов Непала. Площадь региона составляет 28 456 км². Население по данным переписи 2011 года — 5 811 555 человек. Регион граничит с Центральным регионом Непала (на западе), индийскими штатами Бихар (на юге), Западная Бенгалия (на юго-востоке) и Сикким (на востоке), а также с Тибетским автономным районом КНР (на севере).

Включает три зоны:
 Коси
 Мечи
 Сагарматха

Примечания 

Регионы Непала